«Атырау» () — мужской волейбольный клуб из Атырау, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

История 
Волейбольная команда «Атырау» основана в 2000 году по инициативе акима Атырауской области.

Достижения 
  Чемпион Казахстана (3) — 2003,2004, 2016
  Обладатель Кубка Казахстана (3) — 2000, 2009, 2010
  Обладатель Кубка Президента Казахстана (1) — 2002
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана (5) — 2001, 2002, 2006, 2007, 2009 
  Бронзовый призер Чемпионата страны (4) - 2004, 2005, 2010, 2015
  Бронзовый призёр чемпионата Азии (2) — 2002, 2004
  Бронзовый призёр Кубка Казахстана (1) — 2012

Состав

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Атырау